SKL (SKL Motor)  — восточногерманское предприятие машиностроения — VEB Schwermaschinenbau „Karl Liebknecht“ (см. VEB Schwermaschinenbau „Karl Liebknecht“ (Salbke)) 
 Кащенизм